«Borreiros» puede referirse a:
 Borreiros (Abegondo), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Borreiros (Mabegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.